Валентин Юрьевич Постников (род. , Тушино, Москва) — детский писатель, сказочник. Член Союза писателей России, лауреат премий «Золотое перо России», «Эврика», «Артиада».

Биография 
Валентин Постников родился в семье популярного советского сказочника Юрия Дружкова (Постникова), потому всё его детство прошло в окружении популярных детских писателей: Эдуарда Успенского, Юрия Коваля, Ефима Чеповецкого, Валерия Шульжика, Григория Остера.

С самого раннего детства Валентин стал сочинять вместе с отцом сказки. Однажды, когда ему было всего 5 лет, он нарисовал рисунок «Тигрёнок на подсолнухе», который занял I место на конкурсе детских рисунков. Его опубликовали в журнале «Весёлые картинки» в 1975, а детский писатель Юрий Коваль сочинил к нему сказку, по которой позже был снят мультфильм, его озвучил Евгений Леонов.

В 1988 году Валентин Постников отправился на службу в армию, в Павловск, где служил в войсках связи. Вернувшись из армии, Валентин поступил в Юридический институт. Но со второго курса начал сочинять сказки так же, как и его отец. Первая книжка «Новые приключения Карандаша и Самоделкина» вышла в 1996 году.

Валентин Постников очень часто выступает в школах и детских библиотеках Москвы и Московской области.

Библиография 
Валентин Постников — автор 25 книг для детей. Его книги издаются в России, Белоруссии, Болгарии, Китае. Он — автор 20 радиоспектаклей для детей.

В 2012 году в Екатеринбурге, на студии «Горячий Шоколад», вышел полнометражный мультфильм «Первые приключения Карандаша и Самоделкина».

 Карандаш и Самоделкин на острове необычайных приключений (1998)
 Карандаш и Самоделкин на острове гигантских насекомых (1999)
 Карандаш и Самоделкин в Антарктиде (2001)
 Карандаш и Самоделкин на Луне (2001)
 Карандаш и Самоделкин в стране пирамид (2001)
 Самые новые приключения Карандаша и Самоделкина: Карандаш и Самоделкин на острове Ядовитых Растений (2004)
 Карандаш и Самоделкин на Марсе (2005)
 Карандаш и Самоделкин на Острове Сокровищ (2005)
 Карандаш и Самоделкин: первые приключения (2006)
 Карандаш и Самоделкин против Бэтмена (2007)
 Верхом на портфеле (2010)
 Весёлый двоечник (2011)
 Карандаш и Самоделкин на острове динозавров (2013)
 Шоколадный дедушка (2015)
 Карандаш и Самоделкин и все-все-все (2016)
 Новогодние приключения Карандаша и Самоделкина (2019)
 Мармеладная бабушка (2022)
 Весёлые приключения в 3"Б" классе (2022)
 Кастрюля с пятерками ( 2022)
 Садись Рыжикков, двойка ( 2022)

Премии 
 Лауреат премии «Артиада России»;
 Лауреат премии «Золотое перо России»;
 Лауреат премии Министерства культуры России «Лучший детский писатель 1997 года»;
 Лауреат премии «Эврика» (2006).

Семья 
 Отец — Дружков (Постников), Юрий Михайлович — классик советской детской литературы, автор книг о Карандаше и Самоделкине. Основатель журнала «Весёлые Картинки»;
 Мать — Постникова, Наталья Иосифовна — литературный редактор издательства «Малыш» в 1970-80 годы;
 Жена — Ольга Крылова — главный художник журнала «7 дней»;
 Сын — Семён Постников (13 августа 2008)
 Дочь — Агата (Глаша) Постникова (7 октября 2012).

Примечания

Ссылки 
 Сайт писателя — http://www.v-postnikov.com/
 Постников В. Ю.

Члены Союза писателей России
Писатели России по алфавиту
Писатели Москвы
Русские писатели по алфавиту
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели России
Сказочники
Русские писатели XXI века
Писатели России XXI века
Лауреаты премии «Золотое перо России»